Keldiš [kéldiš] je priimek več oseb ().

 Vsevolod Mihajlovič Keldiš, sovjetski general.
 Jurij Vsevolodovič Keldiš (1907—1995), ruski muzikolog.
 Leonid Venjaminovič Keldiš (1931–2016), ruski fizik.
 Ljudmila Vsevolodovna Keldiš (1904—1976), ruska matematičarka, sestra M. V. Keldiša.
 Mastislav V. Keldiš, sovjetski akademik.
 Mstislav Vsevolodovič Keldiš (1911—1978), ruski matematik, brat L. V. Keldiševe.